Ри́чардас Малина́ускас (; ) — литовский политик и предприниматель, мэр города Друскининкай.

Биография 
Ричардас родился в 1965 году в литовском городе Капсукас. Его отец — известный предприниматель Вилюмас Малинаускас, основавший популярный парк-музей «Грутас» с коллекцией  монументов советской эпохи, привезённых после их демонтирования из различных уголков Литвы. 

С 1972 года в течение десяти лет Ричардас учился в разных общеобразовательных заведениях Литвы. Он вспоминает, что по примеру родного отца ещё школьником занялся предпринимательством и международными перевозками:  Я сам был трактористом и был дальнобойщиком на своем частном грузовике. В 8-м классе выращивал 200 нутрий, в 10-м классе купил «Жигули» за свои деньги. Для этого вырастил лук на 24 сотках. Мне отец не покупал машину, как я своим детям. Он сказал: хочешь машину — вот тебе семена лука и участок, паши. 
В 1983 году поступил в Каунасский технологический университет и как его выпускник приобрёл квалификацию инженера теплоэнергетика.

Имел звание мастера спорта СССР. В 2002 году Ричардаса Малинаускаса награждал Олимпийский комитет Литвы.
Своими руками он соорудил спортивный автомобиль, на котором трижды становился чемпионом Балтийского автокросса. 

На пост мэра Друскининкая Малинаускас был избран в 2000 году, когда впервые в Литве появилась возможность идти на выборы самостоятельно, а не только по партийным спискам. Через десять лет его работы мэром город стал входить в число лучших курортов Европы. 

Малинаускас — уважаемый литовский политик. В 2001 году он стал заместителем председателя партии социал-демократов и членом партии европейских социалистов. С 2003 года его несколько раз избирали президентом Ассоциации самоуправлений Литвы ().

Заботясь о процветании города, Ричардас Малинаускас принимает высокопоставленные зарубежные делегации, последовательно налаживает дружеские отношения с муниципальным руководством в разных странах и расширяет число городов-побратимов Друскининкая.

Как мэр курортного города, называемого «чемпионом Литвы по привлечению иностранных инвестиций», Малинаускас оказывал активную поддержку в обновлении аэропорта Друскининкая для приёма прямых авиарейсов из Москвы, Санкт-Петербурга, Киева, Минска, Калининграда, Варшавы и Берлина.

Более двадцати лет оставаясь бессменным мэром Друскининкая, Малинаускас в 2021 году открыто встал на сторону местных жителей против закрытия санатория Belorus из-за санкций ЕС.

Семейные ценности 
У Ричардаса Малинаускаса четверо детей — Эвелина (), Томас (), Сандра () и Ричардас (), о которых он охотно рассказывает журналистам:  Младший сын Ричардас родился в один день со мной 22 апреля, чувствую уже — будет мой характер. Дочка на втором курсе в Академии художеств учится, будет дизайнером-архитектором, очень мягкая, медленная. Младшая дочка (15 лет) наоборот — модель, жизнь кипит — выставки, путешествия. На лето едет в Танзанию, ест там ящериц… Старший сын — парень серьезный, не шалит, хочет бизнесом заниматься, вопросы такие задает по мировой экономике, что нужно готовиться, чтобы ответить. 

Малинаускас выступает за традиционные семейные ценности и открыто высказывается против ратификации Стамбульской конвенции, под прикрытием которой допускается официальная регистрация однополых браков.

Примечания

Ссылки 
 Ričardas    Malinauskas 

Предприниматели Литвы
Спортсмены Литвы
Мэры Друскининкая
Члены Социал-демократической партии Литвы
Менеджеры Литвы